Aberrazione – nei sistemi ottici
 Aberrazione della luce – detta anche aberrazione astronomica o aberrazione stellare
 Aberrazione cromatica
 Aberrazione – nei giochi di ruolo

Altri progetti